А́лан Арне́тт Макла́уд (; род. 20 апреля 1899 года, Стонуол — 6 ноября 1918 года, Виннипег) — канадский военный, авиатор, кавалер Креста Виктории. Служил пилотом в Королевском лётном корпусе, позже в ВВС Великобритании во время Первой мировой войны.

Биография

Ранние годы 
Маклауд родился в городе Стонуолл, провинция Манитоба, в семье врача Александра Нейла Маклауда и Маргарет Лилиан Арнетт, у него также были две сестры: Хелен и Марион. Семья жила на улице Мейн стрит, 292. В 1913 году поступил в Фортгаррийский конный полк входивший в состав 38-й резервной бригады 3-й дивизии. После начала Первой мировой войны был отправлен домой до достижения совершеннолетия.

Несколько раз пытался вступить в армию в Виннипеге и в кадетскую часть Королевского лётного корпуса в Торонто. После достижения совершеннолетия поступил на службу в RFC. Проходил лётные учения в районе , Торонто. 20 августа 1917 года был направлен во Францию.

Первая мировая война 
Сначала был направлен в , но позже был переведён командиром в  где выполнял задания по обороне Канады. Затем прикомандирован к  вблизи  и в декабре 1917 года выполнил свой первый воздушный полёт.

В начале января 1918 года, вместе в лейтенантом Комбером уничтожил немецкий Fokker Dr.I и 14 января поджёг  в районе Бовина.

Крест Виктории 
27 марта 1918 года, второй лейтенант 2-й эскадрильи Королевского лётного корпуса Алан Маклауд вместе с лейтенантом  вблизи Альбера на самолёте  вывели из строя немецкий триплан и были атакованы 8 истребителями из которых сбили 3 самолёта. Во время воздушного боя, Маклауд был ранен пулемётным зарядом.

После падения вытащил из обломков самолёта Артура Хэммонд. Немецкий лётчик-ас Ганс Киршштайн одержал воздушную победу. Хэммонд был представлен к Военному кресту.

Маклауд был предоставлен к ордену «За выдающиеся заслуги» но был награждён крестом Виктории. Вернулся в Стонуолл но уже в ноябре скончался от испанского гриппа.

Память 
 Улица в городе Стонуолле.
 В 1973 году включён в зал славы Канадской авиации.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 

Участники Первой мировой войны (Канада)
Умершие от испанского гриппа